

Vezi și 
 Hidrografia României
 Lista râurilor din România după lungime
 Listă de lacuri din România
 Wikipedia:Proiectul Apele României/ghid alfabetic: cursuri de apă